Mical peut désigner plusieurs individus:
Mical (ou Mikhal), un personnage biblique.
Mical, un personnage du jeu vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords.
Robert J. Mical, un ingénieur américain.